Heracleum millefolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich Ludwig Diels. Heracleum millefolium ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 H. m. longilobum
 H. m. millefolium

Källor 

Lokor
millefolium